Grünhayn ist der Name folgender Ortschaften:
 historischer Name der Stadt Grünhain im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Grünhayn, Kreis Wehlau, Ostpreußen, siehe Krasnaja Gorka (Kaliningrad, Gwardeisk)